Natalia Joukova peut désigner :
 Natalia Joukova (1979-), joueuse d'échecs ukrainienne ;
 Natalia Joukova (1980-), joueuse de volley-ball kazakhe ;
 Natalia Joukova (1992-), fondeuse russe.